Despedida de Solteiro pode se referir a:

Despedida de solteiro, um tipo de festa
Despedida de Solteiro (filme), com Don Murray e Jack Warden (1957)
Despedida de Solteiro (telenovela), produção brasileira (1992) com Paulo Gorgulho e Lúcia Veríssimo
Bachelor Party Vegas, filme de 2006, traduzido no Brasil como Despedida de Solteiro em Las Vegas

Ver também 
Despedida de Casado